Rajd Finlandii 2019 (69. Neste Oil Rally Finland) – 69. Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii od 1 do 4 sierpnia 2019 roku. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC2-Pro i Junior WRC.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 65 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC2 Pro i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS23

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 9 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2019
Finlandia
2019 w Finlandii
Sport w Jyväskylä